«Tour de France» — песня западногерманской группы Kraftwerk, посвящённая велогонкам Тур-де-Франс, в ней слышны звуки, ассоциирующиеся с ездой на велосипеде. Впервые издана на сингле в 1983 году, достигла 22 места в британских чартах синглов. Авторами музыки указаны Ральф Хюттер, Флориан Шнайдер и Карл Бартос, авторами текста — Ральф Хюттер и Максим Шмитт. Были выпущены два варианта песни: с текстом на французском и на немецком языке. В главном мотиве композиции присутствует отсылка к произведению Пауля Хиндемита «Соната для флейты и фортепиано»,1936 года.

Идея песни получила дальнейшее развитие на позднем альбоме Kraftwerk «Tour de France Soundtracks», вышедшем в 2003 году (20 лет спустя после выхода сингла). На этом альбоме представлены как новая версия песни, так и цикл из пяти композиций на тему Тур-де-Франс.

Обложка 
Центральный мотив обложки заимствован из венгерской почтовой марки 1953 года. Обложка альбома «Tour de France Soundtracks» (2003) в целом повторяет дизайн сингла.

Списки композиций различных изданий 

Примечание: одинаковые названия композиций не означают одинаковое содержание. Информация о релизах взята из английской википедии.

Примечания 

Песни Kraftwerk
Синглы 1984 года
Синглы 1999 года
Песни 1983 года
Тур де Франс
Синглы EMI Records
Синглы Warner Bros. Records
Песни о Франции